Osoby:
 Clemens Sels – niemiecki historyk sztuki
 Edward Sels – belgijski kolarz szosowy
 Jack Sels – belgijski kompozytor
 Rosa Sels – belgijska kolarka szoszowa

Zobacz też:
 Sells
 Selz